Felice kan syfta på:
 Felice (namn) – mansnamn
 Félice – en udde i Antarktis
 Felice och Boudleaux Bryant – ett amerikanskt låtskrivarpar